Лемменйоки — финский топоним. Может означать:
 Лемменйоки — национальный парк.
  — река.